Лев Яковлевич Ровинский (1900, Умань - 1964, Москва) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1900 году в Умани. Член КПСС.

С 1914 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1914—1959 гг. — маляр, конторщик в Одессе, студент Московского университета, рядовой солдат, политработник Гражданской войны, заместитель заведующего газеты «Листок РКИ», журналист-международник, заместитель главного редактора «Правды», главный редактор газеты «Известия» (апрель 1941 — ноябрь 1944), заместитель главного редактора журнала «Новое время».

Делегат XVIII съезда ВКП(б).

Умер в Москве в 1964 году.

Ссылки 
 Ровинский
 Ровинский

Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Главные редакторы газеты «Известия»
Участники Гражданской войны в России